Le tournoi de tennis de Bol est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1999, classée en catégorie Tier IVa, se dispute du  au .

Corina Morariu remporte le simple dames. En finale, elle bat Julie Halard, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Jelena Kostanić et Michaela Paštiková.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bol
 Saison 1999 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1999
Bol
Sport en Croatie en 1999
Tennis en avril 1999
Tennis en mai 1999